Kimpton – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Kimpton – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)